The Printer's Devil – film del 1923 diretto da William Beaudine
 L'apprendista (The Printer's Devil) – romanzo di Paul Bajoria del 2005